«Young Love» — первый сингл с дебютного одноимённого альбома американской певицы Джанет Джексон. Песня написана и спродюсирована Рене Муром и Анджелой Уинбуш с дополнительным продюсированием Бобби Уотсона. Трек был выпущен как дебютный сингл Джанет 7 июля 1982 года на лейбле A&M Records. Ещё до успеха у Джанет не было интереса к развитию музыкальной карьеры. Несмотря на это, её мотивировали, чтобы продолжить карьеру в индустрии развлечений и попробовать начать карьеру певицы. После участия в шоу The Jacksons она получила роли в нескольких телевизионных сериалах и начала запись своего дебютного альбома.

«Young Love» получила положительные отзывы от критиков, которые выделили песню как лучшую на альбоме и похвалили за броскость. Песня достигла своего максимума на 64 месте в чарте Billboard Hot 100 и 6 места — в Billboard Hot R&B Singles. «Young Love» — первая песня в карьере Джанет, вошедшая в лучшую десятку синглов R&B чарта. Сингл также попал в топ-10 чарта Новой Зеландии. Во время раскрутки альбома Джанет исполнила песню на нескольких телевизионных шоу, в том числе Soul Train, а в 2008 году впервые включила песню в сет-лист своего концертного тура «Rock Witchu Tour». Джексон также спела песню в 2010 года на фестивале Essence Music Festival.

Предыстория 
Джанет Джексон родилась в Гэри, Индиана, став младшим ребёнком из десяти. Джексон первоначально хотела стать жокеем или менеджером в индустрии развлечений, планируя поддерживать себя посредством съемок в кино и на телевидении. Несмотря на это, она продолжила карьеру в индустрии развлечении и загорелась идеей записи музыки. В 7 лет Джексон выступила в казино Лас-Вегас-Стрипа и начала сниматься в шоу The Jacksons в 1976 году. Год спустя, она получила главную роль Пенни Гордон в комедийном сериале Хорошие времена/Good Times. Позже она играла главную роль в сериале A New Kind of Family, пока не присоединилась к актёрскому составу Diff'rent Strokes, играя Шарлин Дапри в течение двух лет. Джанет также играла роль Клео Хьюитт в четвёртом сезоне сериала Слава, но осталась недовольной участием в этом проекте. Когда Джексон было 16 лет, она подписала контракт с лейблом A&M Records и начала запись своего дебютного альбома под руководством своего отца, работая со многими авторами песен и продюсерами, в том числе Ренэ Мур, Анджела Уинбуш и Бобби Уотсон, которые спродюсировали её первый сингл "Young Love", выпущенный 7 июля 1982.

Отзывы 
Лу Броадус, музыкальный директор радио WASC, описал песню как "быструю, счастливую песню с хорошим хуком". После того, как сингл "Young Love" был выпущен, песня стала хитом среди молодёжи. Стивен Томас Эрлвайн с веб-сайта AllMusic отметил, что Джексон на альбоме не продемонстрировала "отличительной музыкальной индивидуальности, что не является сюрпризом, ведь она была подростком тогда. [...] Только "Young Love" выделяется среди непримечательных диско-треков и банальных баллад. Также, сайт Wilson & Alroy's Record Reviews прокомментировал, что "только "Young Love" есть броскость, которую Уинбуш смогла сохранить в первой половине альбома.

В США "Young Love" была не очень успешна в основном чарте, Billboard Hot 100; достигнув максимума на 64 месте. Однако в Hot R&B/Hip-Hop Songs синглу удалось достигнуть 6 места. В Новой Зеландии "Young Love" дебютировал на 46 позиции 13 марта 1983 года. Несколько недель спустя, 17 апреля 1983 года, сингл достиг своего лучшего результата - #16. Песня покинула чарт 1 мая с 33 места. Год спустя, сингл вновь попал в чарт на 45 место.

Выступления 
Во время промокампании альбома Janet Jackson она исполнила песню на американских телевизионных шоу American Bandstand и Soul Train в 1982 году.
Много лет спустя Джанет включила песню в попурри «Pre-Control Medley» в своём туре 'Rock Witchu Tour'. Это же попурри она исполнила на фестивале Essence Music Festival в 2010 году, где она была хедлайнером.

Официальные версии/Ремиксы 
 Album Version (4:58)
 Edited Version (3:39)
 Dance Remix (5:07)

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы 1982 года
Дебютные синглы
Песни Джанет Джексон